Imperatoria chabraei är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser och Dc. Imperatoria chabraei ingår i släktet Imperatoria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chabraei